Ales kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Alles-sur-Dordogne, ort och kommun, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Alès, ort och kommun, departementet Gard i regionen Occitanien,

Italien 

 Ales, ort och kommun, Sardinien, Provincia di Oristano,